Het tennistoernooi US Open werd in 2001 bij de mannen voor de 121e keer gehouden. De als vierde geplaatste Australiër Lleyton Hewitt won het toernooi voor de eerste maal door in de finale de Amerikaan Pete Sampras met 7-6, 6-1 en 6-1 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Gustavo Kuerten (kwartfinale)
  Andre Agassi (kwartfinale)
  Marat Safin (halve finale)
  'Lleyton Hewitt (winnaar)''
  Juan Carlos Ferrero (derde ronde)
  Patrick Rafter (vierde ronde)
  Jevgeni Kafelnikov (halve finale)
  Sébastien Grosjean (eerste ronde)
  Tim Henman (derde ronde)
  Pete Sampras (finale)
  Àlex Corretja (derde ronde)
  Arnaud Clément (vierde ronde)
  Roger Federer (vierde ronde)
  Thomas Johansson (vierde ronde)
  Goran Ivanišević (derde ronde)
  Tommy Haas (vierde ronde)

  Carlos Moyà (derde ronde)
  Andy Roddick (kwartfinale)
  Thomas Enqvist (eerste ronde)
  Jan-Michael Gambill (tweede ronde)
  Fabrice Santoro (tweede ronde)
  Andrei Pavel (tweede ronde)
  Dominik Hrbatý (tweede ronde)
  Sjeng Schalken (derde ronde)
  Albert Portas (derde ronde)
  Nicolás Lapentti (derde ronde)
  Guillermo Cañas (tweede ronde)
  Hicham Arazi (derde ronde)
  Nicolas Kiefer (eerste ronde)
  Greg Rusedski (derde ronde)
  Nicolas Escudé (tweede ronde)
  Todd Martin (tweede ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2001